Benson and Hedges Masters 1980 – nierankingowy turniej snookerowy rozegrany w dniach 6 – 10 lutego 1980 roku w Wembley Conference Centre w Londynie (Anglia).

Wzięło w nim udział 10 zawodników.

W finale turnieju Walijczyk Terry Griffiths pokonał reprezentanta Irlandii Północnej Alexa Higginsa wynikiem 9–5.

Nagrody 
Zwycięzca: L4 500

Łączna pula nagród: L14 000

Wydarzenia zawiązane z turniejem 
 Alex Higgins po raz trzeci z rzędu doszedł do finału turnieju Masters (1978 – zwycięzca, 1979 – II miejsce).
 Najwyższy break turnieju to 131 punktów Terry'ego Griffithsa.
 Sesję finałową tegorocznej edycji turnieju Masters oglądało 2323 widzów.

Turniej główny

Zobacz też 
 Masters (snooker)
 Światowy ranking snookerowy 1979/1980

Przypisy 

1980 w sporcie
Masters